Katoméri kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Katomérion, ort, Joniska öarna, Lefkas, 
 Káto Korakiána, ort, Joniska öarna, Nomós Kerkýras, 

Robotskapade Greklandförgreningar